Han Da-som (kor.한 다 – 솜 – ur. 22 października 1994 w Gangwon) − południowokoreańska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Han Da-som pojawiła się 27 stycznia 2010 roku podczas zawodów dalekowschodnich w Alpensia Resort na dystansie 5 km stylem klasycznym, gdzie zajęła 2. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 30 listopada w Ruce w sprincie stylem klasycznym, gdzie zajęła ostatnie 97. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Południowokoreańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994